Сыртланово — название населённых пунктов в России:

 Сыртланово — деревня в Буздякском районе Башкортостана.
 Сыртланово — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.